Ma Retraite (Zeist), een landhuis in Zeist, Nederland
 Ma Retraite (Commewijne), een plantage in Commewijne, Suriname
 Maretraite Mall, een winkelcentrum in Paramaribo, Suriname